Assata Shakur (1947) – attivista e rivoluzionaria statunitense
Mopreme Shakur (1969) – rapper statunitense, figlio di Mutulu 
Mustafa Shakur (1984) – cestista statunitense
Mutulu Shakur (1950) – attivista e nazionalista statunitense
Tupac Shakur (1971-1996) – rapper, attivista e attore statunitense, figliastro di Mutulu